Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Pozo – kubański zapaśnik
 José Pozo – hiszpański piłkarz
 Mauricio Pozo – chilijski piłkarz